Брор Юлиус Ольссон Нордфельдт (, 13 марта 1878, Туллсторп, Скания, Швеция — 21 апреля 1955, Хендерсон, Техас, США) — шведско-американский художник, писавший морские пейзажи и изображения местной культуры Нью-Мексико.

Биография 
Брор Нордфельдт родился в деревне Туллсторп в Швеции в семье Нильса и Ингрид Ольссон, в девичестве Нордфельдт. В 1892 году семья иммигрировала в Соединенные Штаты. Сначала Брор работал наборщиком в шведоязычной газете Det Rätta Hemlandet. В это время он учился в Чикагском институте искусств у Фредерика Ричардсона. Позже Брор стал учеником Альберта Хертера в Нью-Йорке, а после учился в Париже в Академии Жюлиана. В течение нескольких лет он работал иллюстратором в Европе и Северной Африке для журнала Harper’s Magazine, где также практиковался в офорте. Брор взял фамилию своей матери, чтобы избежать путаницы с маринистом Альбертом Юлиусом Ольссоном, чьи работы в то время становились популярными в Европе и Америке.

Во время Первой мировой войны Брор Нордфельдт жил в Сан-Франциско, где записался на фронт. Во время войны Нордфельдт был назначен в Сан-Франциско для наблюдения за маскировкой торговых судов. После службы он переехал в Санта-Фе по предложению Уильяма Хендерсона. Норфельдт являлся одним из первых членов художественной колонии Провинстаун в Массачусетсе. В 1921 году Брор был избран ассоциированным членом Общества художников Таоса. Он часто выставлял свои работы в Чикагском обществе офортистов как до, так и после войны, демонстрируя их между 1911—1918 и 1926—1929 годами. В 1940 году Нордфельдт переехал в Ламбертвилл в Нью-Джерси.

На протяжении 1930-х годов Брор Нордфельдт преподавал в различных школах, включая Университет штата Юта, Художественный музей Уичито и Колледж искусств и дизайна Миннеаполиса. В 1941—1943 годах он был приглашенным профессором факультета искусств Техасского университета.

Нордфельдт работал в самых разных стилях, включая офорты, гравюры, портреты, натюрморты и пейзажи. Брор стремился к сглаживанию формы и искажению пространства, создавая стилизованные образы. Он выбирал темы, отягощенные эмоциональной силой, особенно природу и религиозные сцены.

Брор Нордфельдт выставлялся в многочисленных музеях и галереях и за свою карьеру получил множество значительных наград и премий. Его работы хранятся в Чикагском институте искусств, Музее Хиршхорна, Нью-Йоркской публичной библиотеке, Музее искусств Нью-Мексико, Метрополитене, Библиотеке Ньюберри и Музее искусств Вайсмана, а также во многих других местах. Биографические очерки Нордфельдта публикуются в большинстве стандартных художественных справочников. Его работы хранятся в рукописных коллекциях Архива американского искусства. Нордфельдт умер в Хендерсоне 21 апреля 1955 года.

Награды 
 1906, Серебряная медаль, International Print Exhibition (Милан)
 1915, Серебряная медаль, Панамо-Тихоокеанская международная выставка (Сан-Франциско)
 1926, Бронзовая медаль, Sesquicentennial Exposition (Филадельфия)
 1926, Медаль Логана за живопись, Чикагский институт искусств (Чикаго)
 1927, Первый приз, Brooklyn Society of Etchers (Бруклин)
 1928, Первый приз, Чикагское общество офортистов (Чикаго)
 1937, Приз Йеттера за живопись, Денверский художественный музей (Денвер)
 1947, Приз за живопись, Вустерский музей искусств (Вустер)
 1949, Бронзовая медаль, Галерея искусства Коркоран (Вашингтон)

Примечания

Ссылки 

Иммигрировавшие в США из Швеции
Художники США XX века
Художники США
Выпускники Школы искусств Чикагского института
Обучавшиеся в Академии Жюлиана
Родившиеся в Сконе
Умершие в округе Раск (Техас)